OAMC steht für:
 Oman Airports Management Company, staatliche Betreibergesellschaft der Flughäfen in Oman
 Once-a-month Cooking, Konzept, nur einmal im Monat zu kochen, sodass einen Monat lang fertige Gerichte zur Verfügung stehen
 Organismo Autónomo de Museos y Centros de Tenerife, siehe Museos de Tenerife 

Abkürzung